Piui kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piuí, ort, Minas Gerais, Piumhi, 
 Piumhi, kommun, Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar